Keep On Dancin' – album di Hamilton Bohannon del 1974
 Keep On Dancin' – singolo dei Gary's Gang del 1979
 Keep On Dancin' – brano di Ellie Goulding del 2015

Pagine correlate 
Keep on Dancing